Arquata kan avse: 
 Arquata Scrivia, en ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i Italien 
 Arquata del Tronto, en ort och kommun i provinsen Ascoli Piceno i regionen Marche i Italien